Turčija je na Pesmi Evrovizije prvič nastopila leta 1975. Leta 1979 je odpovedala svoj nastop na izboru v Jeruzalemu. Turčija do devetdesetih let ni dosegala vidnih rezultatov na evrovizijskih nastopih. Šele po uvedbi telefonskega glasovanja in pravila, ki dovoljuje petje tudi v jeziku, ki ni uradni jezik nastopajoče države, Turčija dosega boljše uvrstitve. Najuspešnejša turška uvrstitev je prvo mesto na Pesmi Evrovizije 2003, ko je Sertab zmagala s pesmijo Everyway that I can. Leta 2004 je zato Turčija gostila izbor, ki je potekal v Carigradu. 

Najslabša turška nastopa segata v leti 1975 in 1980 - obakrat je zasedla zadnje mesto.

Turški predstavniki 

Turška glasba
Države udeleženke Pesmi Evrovizije